Гранха Санта Марија има више значења:

 Гранха Санта Марија (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Санта Марија (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Санта Марија (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику